Ба́рбара Энн Мику́льски (; род. 20 июля 1936) — американский политик и общественный деятель, сенатор США от штата Мэриленд, член Демократической партии.

Биография 
Микульски из семьи польского происхождения. Окончила католический университет Маунт Сейнт Агнес Колледж (1974) и Университет Мэриленда в Балтиморе (1981). В 1972—1977 — член Городского Совета города Балтимор. В 1974 году проиграла в выборах в Сенат США. В 1976 году была избрана в Палату представителей США, получив 76 % голосов.

В 1986 году была избрана в Сенат США и переизбрана в 1992, 1998, 2004 и 2010. Возглавляла сенатский Комитет по ассигнованиям в 2012—2015 годах. После получения большинства в Сенате республиканцами ушла с поста председателя.

Была представлена на коллекционных карточках Supersisters.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт сенатора США Барбары Микульски
 Биография

Женщины-политики США
Члены Демократической партии США
Сенаторы от штата Мэриленд
Члены Палаты представителей от штата Мэриленд
Члены Городского совета Балтимора
Национальный зал славы женщин
Выпускники Университета Мэриленда в Балтиморе
Выпускники Университета Лойолы в Мэриленде